Kay
Condado de Kay

Desambiguação
Desambiguações de topônimos